Beleza

Toponímia  
Brasil
Bonito (Bahia)
Bonito (Canindé), distrito no Ceará
Bonito (Mato Grosso do Sul)
Bonito (Pará)
Bonito (Pernambuco)

Estados Unidos
Bonita (Califórnia)
Bonita (Luisiana)
Bonita Springs

Itália
Bonito (Avellino)

Animais 
Peixes
Auxis thazard
Katsuwonus pelamis
Sarda sarda (bonito-do-atlântico)
Euthynnus alletteratus
Orcynopsis unicolor

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de animais